AIT steht für:
 Advanced Intelligent Tape, ein Speichermedium
 Adobe Illustrator Template, eine Dateiendung des Grafik- und Zeichenprogramms Adobe Illustrator
 Algorithmische Informationstheorie, eine Variante der Informationstheorie
 allergenspezifische Immuntherapie, die kausale Therapie allergischer Erkrankungen
 Alliance Internationale de Tourisme, ein internationaler Tourismusverband
 Applied Industrial Technologies (Börsenkürzel), amerikanisches Handelsunternehmen
 AIT (Fachzeitschrift), AIT – Architektur | Innenarchitektur | Technischer Ausbau, eine Fachzeitschrift
 Asian Institute of Technology, private Universität in Pathumthani, Thailand
 Asociación International de los Trabajadores, der spanische Name von Internationale ArbeiterInnen-Assoziation
 Atel Installationstechnik, ein Schweizer Installationstechnik-Unternehmen
 Austrian Institute of Technology, früher Austrian Research Centers (ARC)
 Flughafen Aitutaki auf den Cookinseln, nach dem IATA-Code
 Application Information Table, signalisiert interaktive Fernsehelemente in Hybrid Broadcast Broadband TV und Multimedia Home Platform
 Automatisierte Identifizierungstechnik, ein Verfahren zur automatischen Identifizierung von Artikeln

Ait steht für:
 eine kleine Insel in der Themse, siehe Liste der Inseln in der Themse
 595th Ait (Adler) Field Intelligence Battalion der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte

Aït steht für:
 Aït (Namenszusatz), ein berberischer Namenszusatz (für Namensträger siehe dort)

ait steht für:
 Arikem (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

Abkürzung